Ведомство федерального канцлера в Бонне () — здание в Бонне, где в 1976—1999 годах размещался аппарат федерального канцлера ФРГ. Здание находится в районе Гронау в центре так называемого Федерального квартала.

Ведомство федерального канцлера Германии было переведено в Берлин в 1999 году, в 2001 году второй официальной резиденцией федерального канцлера Германии в Бонне является Дворец Шаумбурга. С 2006 года в здании располагается Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

История 

Первоначально ведомство канцлера ФРГ с 1949 года размещалось во Дворце Шаумбурга. В 1950-е годы рядом с ним были построены дополнительные корпуса 2 и 3. В 1969 году при Вилли Брандте на ведомство были возложены дополнительные политические задачи в области образования, социального обеспечения и технологий. В связи с ростом потребностей ведомства федеральным правительством в декабре 1969 года было принято решение о строительстве нового здания ведомства федерального канцлера. Проектные работы были поручены группе Шильдорфа, победившей в открытом конкурсе. Строительные работы начались в 1973 году, официальная церемония открытия здания состоялась в июле 1976 года. Дворец Шаумбурга продолжал использоваться, но преимущественно в представительских целях. На территории дворцового парка также размещается Канцлерское бунгало, официальная резиденция федеральных канцлеров ФРГ.

Здание ведомства федерального канцлера представляет собой трёхэтажный комплекс с двумя подземными этажами, разделённый на две части: так называемый «корпус отделов» и «корпус канцлера и правительства», смещённые относительно друг друга. Вход в корпус отделов находится со стороны Рейна. В меньшем по размеру канцлерском корпусе имелся собственный вход.

Архитектурная ценность здания подвергалась сомнению. Критики указывали на нерешительность и сдержанность градостроительской позиции. Гельмут Шмидт якобы сказал, что новое здание ведомства федерального канцлера обладает очарованием отделения «Рейнской сберегательной кассы». При первом хозяине здания Гельмуте Шмидте в 1979 году перед зданием был разбит газон и установлена скульптура работы Генри Мура.

См. также 
 Канцлерское бунгало

Литература 
 Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer u. a. (Bearb.): Nordrhein-Westfalen I. Rheinland. Deutscher Kunstverlag, München 2005, ISBN 978-3422030930, S. 169.
 Andreas Denk, Ingeborg Flagge: Architekturführer Bonn. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-496-01150-5, S. 114.
 Ingeborg Flagge: Architektur in Bonn nach 1945. Verlag Ludwig Röhrscheid, Bonn 1984, ISBN 3-7928-0479-4, S. 53.
 Wilfried Täubner: Planungsgruppe Stieldorf. Bauten und Projekte, Köln 1974, S. 15-19.
 Harald Biermann: Die Bundeskanzler und ihre Ämter (Hrsg. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland), Bonn 2006.
 Gabriele Zabel-Zottmann: Skulpturen und Objekte im öffentlichen Raum der Bundeshauptstadt Bonn. Aufgestellt von 1970 bis 1991. Dissertation, Bonn 2012. S. 48-67

Ссылки 
 Ведомство федерального канцлера на сайте Федерального ведомства строительства и землеустройства Германии 
 Ведомство федерального канцлера на сайте Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии 

Здания и сооружения Бонна
Здания и сооружения, построенные в 1976 году в Германии